Кильсе-Кая, Аязма-Кая — округла височина з пролисиною на вершині і скельними оголеннями на краях. Південно-зах. відріг г. Балалі-Кая, Крим.
 Кильсе-Баїр - гора в Криму.

Див. також
 Кильсе-Бурун 
 Кильсе-Чох

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартографія ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.